Тро́їцька ву́лиця — назва вулиць у населених пунктах країн колишньої Російської імперії. Зазвичай свою назву отримувала через те, що на цій вулиці знаходилась Троїцька церква.

Троїцька вулиця — вулиця у Бердянську.
 Троїцька вулиця — вулиця у Дніпрі.
 Троїцька вулиця — вулиця у Запоріжжі.
 Троїцька вулиця — вулиця у Золотоноші.
 Троїцька вулиця — вулиця в Кам'янці-Подільському
 Троїцька вулиця — вулиця в Кременчуці
 Троїцька вулиця — вулиця у Кривому Розі.
 Троїцька вулиця — вулиця в Луцьку.
 Троїцька вулиця — вулиця в Миргороді.
 Троїцька вулиця — вулиця в Одесі.
 Троїцька вулиця — вулиця у Сумах.

Троїцька вулиця — вулиця у Великому Новгороді
 Троїцька вулиця — вулиця у Москві.
 '' Троїцька вулиця — колишня назва вулиці Рубінштейна у Санкт-Петербурзі
 Троїцька вулиця — вулиця у Ленінському районі Уфи, у селищі (житловому масиві) Тиха слобода

Див. також 
 Троїцький провулок

Джерела і примітки